Монтегю-ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Монтегю-ле-Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом